«Дом игр», другое название — «Игорный дом» () — американский триллер 1987 года, дебютная работа Дэвида Мэмета.

Сюжет 
Известный психиатр Маргарет Форд только что получила крупный гонорар за свою книгу и у неё есть деньги. В это время она встречает привлекательного мошенника Майка, который вовлекает её в рискованную и опасную игру…

В ролях 
 Джо Мантенья — Майк Манкузо
 Линдсей Краус — Маргарет Форд
 Стивен Гольдштейн — Билли Хан
 Рики Джей — Джордж
 Майк Нассбаум — Джоуи
 Лилия Скала — доктор Мария Литтауэр
 Джей Ти Уолш — бизнесмен
 Уильям Мэйси — сержант Моран

Критика 
Описывая структуру фильма как «дьявольскую и безупречную», Роджер Эберт дал фильму наивысшую оценку — 4 звезды. Он написал: «Этот фильм бодрствует. Я видел так много фильмов, которые ходили во сне через обломки старых сюжетов и вторичных идей, что смотреть „Дом игр“ было непрекращающимся удовольствием». Позже Эберт назвал фильм своим любимым среди картин Мэмета.

Назвав фильм «чудесно коварной комедией», Винсент Кэнби также поставил наивысщую оценку, написав: «Мистер Мэмет, игрок в покер и лауреат Пулитцеровской премии, драматург, став режиссером своего оригинального сценария, дебютировал прекрасно и полностью самоуверенно. Иногда он возмутительно блефует, но это тоже нормально».

Отметив обратное, Дессон Хоу The Washington Post сказала: «Мэмет пережевывет нуары, повороты Хичкока и Макгаффинов, а также фрейдистскую тарабарщину».

Съёмочная группа 
 Продюсер: Майкл Хаусман
 Сценарист: Джонатан Кац, Дэвид Мэмет
 Композитор: Эларик Джэнс
 Оператор: Хуан Руис Анчиа

Награды 

 1987 — Приз Золотая Озелла за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы об аферистах
Неонуар
Фильмы на английском языке
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1987 года